Belgian Darts Championship 2020 – 1. edycja darterskiego turnieju organizowanego przez federację PDC należącego do grupy turniejów z serii European Tour, która wchodzi w skład rozgrywek Pro Tour. Turniej został rozegrany w Ethias Arena w belgijskiej miejscowości Hasselt.

Jest to nie tylko pierwsza edycja turnieju, ale również pierwszy w historii turniej organizowany w Belgii przez PDC.

Zwycięzcą turnieju został Walijczyk Gerwyn Price, który w finale pokonał Anglika Michaela Smitha 8-3. Reprezentant Polski Krzysztof Ratajski dotarł do ćwierćfinału, gdzie uległ obecnemu Mistrzowi Świata Peterowi Wrightowi. Najwyższe zakończenie turnieju należało do Anglika Ryana Searle, który w meczu 2. rundy zakończył jednego z legów maksymalnym zakończeniem z 170 punktów.

Pula nagród

Format 
W turnieju bierze udział łącznie 48 zawodników, który kwalifikują się na podstawie poniższych kryteriów: 
 Najlepsi zawodnicy z rankingu PDC Pro Tour Order of Merit na dzień 4 lutego 2020 (16)
 Najlepsi zawodnicy kraju gospodarza z rankingu PDC Pro Tour Order of Merit na dzień 4 lutego 2020 (2)
 Zwycięzcy turnieju kwalifikacyjnego dla posiadaczy karty PDC Pro Tour (24)
 Zwycięzca turnieju kwalifikacyjnego dla regionu Europa Wschodnia (1)
 Zwycięzcy turnieju kwalifikacyjnego dla członków PDPA nie posiadających karty Pro Tour (2)
 Zwycięzcy turnieju kwalifikacyjnego dla zawodników z kraju gospodarzy nie posiadających karty Pro Tour (3)

Turniej składa się łącznie z 6 rund, które odbywają się w poniższym formacie:
 W 1. rundzie (rozgrywanej do 6 wygranych legów) grę rozpoczynają wszyscy gracze oprócz TOP 16 rankingu PDC Pro Tour Order of Merit i odbywa się ona 28 lutego.
 W 2. rundzie (rozgrywanej do 6 wygranych legów) grę rozpoczynają gracze z TOP 16 rankingu PDC Pro Tour Order of Merit i odbywa się ona 29 lutego.
 Pozostałe rundy odbywają się 1 marca. 3. runda oraz ćwierćfinały rozgrywane są do 6 wygranych legów, półfinały do 7 wygranych legów, natomiast finał do 8 wygranych legów.

Uczestnicy

Drabinka

Rankingi po turnieju

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona rozgrywek

Turnieje dartowe
2020 w darcie
2020 w Belgii
Sport w Belgii
Hasselt